Иван Воропаев:
 Воропаев, Иван Данилович (1913 — ?) — московский слесарь, Герой Социалистического Труда (1957).
 Воропаев, Иван Данилович (род. 1962) — советский рок-музыкант.
 Воропаев, Иван Кириллович (1905—1959) — генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза.